Jüdischer Friedhof Frankenthal steht für:

 Alter jüdischer Friedhof (Frankenthal)
 Neuer jüdischer Friedhof (Frankenthal)